Can Xiringoi és una masia de Santa Eulàlia de Vilapicina desconeguda i oblidada en la història del barri. Era situada a l'extrem de la vall d'Horta, a l'actual Avinguda dels Quinze, on hi havia les cotxeres -primer de tramvies i després d'autobusos- a prop del Passeig Maragall, un punt conegut popularment com Els quinze. La seva estructura corresponia al model de masia tradicional catalana amb una gran extensió de terreny al seu voltant: a la planta baixa hi havia els espais dedicats a les eines del conreu de la terra, al primer pis el menjador i les habitacions, i al segon pis les golfes.

Des de l'any 1679 en què es produeix l'establiment de la finca, i durant 13 generacions, la família Armengol han estat els propietaris fins a l'enderrocament a principis dels setanta. La situació d'aquesta masia era estratègica, l'empresa belga Tranvías de Barcelona a San Andrés y Extensiones ocupà una part de la finca per instal·lar les seves cotxeres l'any 1901. L'operació d'expropiació es produí el 1900, quan l'Ajuntament l'havia declarada com a obra d'interès públic. Els darrers anys la finca va patir nombrosos canvis, vendes i expropiacions cobdiciada com a punt de comunicacions. El darrer propietari fou Josep Armengol i Sardà.

Can Xiringoi forma part d'un passat rural caracteritzat per l'existència de nombroses masies envoltades de vinyes i horts repartides per l'actual territori de Nou Barris. Moltes han desaparegut al llarg del temps per motius econòmics, urbanístics, socials: Can Sitjar Xic, Can Garrigó, Can Bartra, Can Mascaró, etc. Sortosament algunes han quedat dempeus un cop restaurades per l'Ajuntament de Barcelona com Torre Llobeta, Can Basté, Ca n'Ensenya i Can Verdaguer.

Actualment, els jardins de Can Xiringoi ocupen part dels terrenys de l'antiga finca de Can Xiringoi. En aquest espai s'hi troba un monument commemoratiu que recupera la seva memòria.

Referències 
 
 Sanchez i Ruiz, Jordi "La masia de Can Xiringoi" dins L'Arxiu: Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris núm. 65, desembre 2013, pàg. 29-31
 
 Imatges i extracte del text de "Les Masies d'Horta" al 

Xiringoi
Edificis de Nou Barris
Vilapicina i la Torre Llobeta